Вербилово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Вербилово — деревня в Осиповичском районе Могилёвской области.

Россия 
 Вербилово — деревня в Кадыйском районе Костромской области.
 Вербилово — село в Липецком районе Липецкой области.
 Вербилово — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Вербилово — деревня в Ельнинском районе Смоленской области.
 Вербилово — деревня в Смоленском районе Смоленской области.